El término conector puede referirse a:
En electrotecnia,  conector eléctrico es un dispositivo para unir circuitos eléctricos.
En lingüística, un conector es una palabra o un conjunto de palabras que une partes de un mensaje y establece una relación lógica  .